Bustiello puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Principado de Asturias
 Bustiello, casería de la parroquia de Piñera en el concejo de Cudillero.
 Bustiello, localidad de la parroquia de Villoria en el concejo de Laviana.
 Bustiello de Ayones, localidad de la parroquia de Ayones en el concejo de Valdés.
 Bustiello de Paredes, aldea de la parroquia de Paredes en el concejo de Valdés.
 Bustiello, localidad de la parroquia de Mieres en el concejo de Mieres.
 Bustiello, localidad de la parroquia de Santa Cruz en el concejo de Mieres.
 Bustiello, parroquia en el concejo de Tineo.
 Bustiello de la Cabuerna, localidad de la parroquia de Bustiello en el concejo de Tineo.